Brezstičnost (s tujko brezkontaktnost) pomeni brez dotika oz. na daljavo. Brezstična tehnologija se kot pojem uporablja predvsem v okviru sodobnih sistemov avtentikacije za namen dostopa ali plačila. Te tehnologije delujejo na majhnih razdaljah.

Glej tudi 
 Stik
 RFID